Бела Ростиславић (после 1243 - новембар 1272) је био господар Мачве (1262-1272) и северне Босне, односно Усоре и Соли (1266/1271-1272). Припадао је династији Рјуриковића.

Биографија 
Бела је био син руског кнеза Ростислава Михаиловића који је као угарски вазал владао Галичом, Босном и Мачвом. Мајка му је била Ана, ћерка угарског краља Беле IV. Ростислав Михаиловић је умро 1262. године. Његове територије подељене су између његових синова. Бела је наследио Мачву и Браничево (са Београдом), а његов брат, Михаило, Босну. Краљ Бела је одлучио да изврши неке промене на југу своје државе те је Славонију, Далмацију и Хрватску, које су до тада биле под влашћу његовог старијег сина Стефана V, доделио млађем Бели. Стефан се побунио против свога оца. Бела од Мачве стао је на страну угарског краља. Мир је склопљен 5. децембра 1262. године. Извршена је подела Угарског краљевства. Стефан је заузео триторије којима је владао Бела од Мачве у покрајини Берег, са дворцем Фузер. Белина мајка жалила се папи Урбану IV, али млади краљ није желео да напусти своје територије.

Децембра 1264. године Бела IV је напао свога сина. Свога унука Белу поставио је на чело једне од својих трупа. Главни Белин војсковођа, Хенри I Гисинговац поражен је од Стефана у бици код Ишасега (март 1265). Бела од Мачве, који је учествовао у бици, побегао је са бојног поља. Нови мир закључен је 23. марта 1266. годин е у Маргитсигету. Потврђена је ранија подела Угарске. Михаило је умро исте године те је Бела од Мачве наследио делове Босне. Српски краљ Стефан Урош I је 1268. године напао Мачву. Срби су Угарима наносили поразе све док угарски краљ није послао помоћ. Угарске трупе поразиле су Уроша. Сам српски краљ пао је у заробљеништво.

Када је угарски краљ Бела умро (3. мај 1270), његов унук није следио пример своје мајке и Хенрија Гисинговца који се склањају на двор чешког краља Отакара II Пшемисловића. Он је помогао своме ујаку Стефану V у борби против чешког краља. Након Стефанове смрти (6. август 1272), на престо је дошао његов син Владислав . Белина мајка и Хенри враћају се у Угарску. Исте године убијен је Бела који се нашао у кругу властеле блиске новом краљу. Убио га је један од људи Хенрија Гисинговца. Белине територије подељене су између неколико угарских племића.

Породично стабло

Види још
 Мачванска бановина

Напомене

Референце

Литература

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1243.
Умрли 1272.
Династија Рјурикович
Историја Мачве
Историја Србије у средњем веку
Историја Босне и Херцеговине у средњем вијеку